mzh steht für:
 Wichí Lhamtés Güisnay (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien

MZH steht für:
 Flughafen Amasya-Merzifon (IATA-Code), türkischer Flughafen

Abkürzung